Arizona Hayride ist der Name folgender Country-Shows:
 KRUX Arizona Hayride, Show aus Phoenix
 KCNA Arizona Hayride, Show aus Tucson